Gunung Tua Tonga (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Gunung Tua Tonga (Panyabungan), een plaats in Indonesië